Con il termine ossido di zolfo (o SOx) vengono indicate le seguenti sostanze chimiche:
 ossidi basici dello zolfo
 diossido di zolfo
 triossido di zolfo